Oberfalkenstein steht für:

 Ruine Oberfalkenstein, bei Obervellach, Kärnten, Österreich, über der Burg Falkenstein (Obervellach)
 Burg Ober-Falkenstein (Flintsbach am Inn), abgegangen (Alt-Falkenstein, Rachelburg) über dem Inn, Bayern, Deutschland
 Ruine Falkenstein (Donautal), bei Beuron, Baden-Württemberg, Deutschland
 Haltestelle Oberfalkenstein, aufgelassene Haltestelle der Tauernbahn